STAP steht für:
 internationales Kürzel für São Tomé and Príncipe, deutsch São Tomé und Príncipe
 Scientific and Technical Advisory Panel, UN-Beratungsorganisation des UNO-Organs Global Environment Facility (dt. „Globale Umweltfazilität“)
 Space-time Adaptive Processing, digitale Signalverarbeitungstechnik in RADAR-Systemen zur Überwindung von Interferenzproblemen
 Stimulus-triggered acquisition of pluripotency, vorgeschlagene Methode zur Züchtung pluripotenter Stammzellen, siehe STAP-Zelle

 Signal-transducing adaptor protein 1 (STAP1), menschliches Protein, kodiert im STAP1-Gen
 Signal-transducing adaptor protein 2 (STAP2), menschliches Protein, kodiert im STAP2-Gen

Stap ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Woutersz Stap (1599–1663), niederländischer Maler
 Sophie van der Stap (* 1983), niederländische Journalistin und Buchautorin

Siehe auch:
 Stapp
 Stab

Abkürzung